

Arts 
 Bill Lee (1928-) est un musicien américain.
 Bill Lee (1954-) est un écrivain américain.
 Bill Lee (1916-1980) est un chanteur américain.

Politique 
 Bill Lee (1959-) est un homme politique américain.

Sports 
 Bill Lee (1909-1977) était un joueur de baseball américain.
 Bill Lee dit Spaceman (1946-) est un ancien joueur de baseball américain.

Fiction 
 Bill Lee est un personnage de la serie Stargate SG-1